Панто́граф (из  «всё, всякий» +  «пишу, рисую, описываю»):
 Пантограф — прибор для воспроизведения параллельных и взаимно перпендикулярных линий, увеличения или уменьшения чертежей
 Пантограф — токосъёмник на электровозах, электропоездах и трамваях, служащий для токосъема с контактной сети
 Пантограф — манипулятор для погрузочно-разгрузочных работ («механическая рука»)
 Пантограф — механизм трансформации диванов-кроватей
 Пантограф — механизм подъёмной штанги в мебели
 Пантограф — разновидность грузоподъёмных машин
 Пантограф — деталь крепления клавиш клавиатуры персонального компьютера
 «Пантограф» — журнал о городском транспорте
 Пантограф студийный — гибкая стойка, предназначенная для удобного расположения микрофона перед диктором